Den Namen Winzendorf tragen folgende Orte:

Winzendorf (Gemeinde Winzendorf-Muthmannsdorf), Katastralgemeinde der Gemeinde Winzendorf-Muthmannsdorf, Niederösterreich
 Winzendorf (Gemeinde Pöllau) die Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Pöllau, Steiermark

 Winzendorf, deutsche Bezeichnung für die Gemeinde Vințu de Jos in Siebenbürgen in Rumänien